Пуенте де Тубос има више значења:

 Пуенте де Тубос (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуенте де Тубос (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику